Юрий Александрович Волков:
 Волков, Юрий Александрович (1937—2016) — советский хоккеист.
 Волков, Юрий (Георгий) Александрович (1826―1862) — очеркист, писатель, поэт.
 Волков, Юрий Александрович (1930—1981) — советский математик-геометр, доктор физико-математических наук, профессор.